Gråsjälsgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråsjälsgrynnan (vid Valsörarna, Korsholm), Österbotten, 
 Gråsjälsgrynnan (i Revöfjärden, Korsholm), Österbotten,  (2 ha)
 Gråsjälsgrynnan, Korsnäs, Österbotten,

Se även
Gråsälsgrynnan
Gråsjälsgrynnor